Il doppio femminile del torneo di tennis New South Wales Open 1987, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1987, ha avuto come vincitrici Betsy Nagelsen e Liz Smylie che hanno battuto in finale Jenny Byrne e Janine Tremelling 6-7, 7-5, 6-1.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (quarti di finale)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Liz Smylie (Campionesse)
 Elise Burgin /  Rosalyn Nideffer (quarti di finale)

 Gigi Fernández /  Robin White (semifinali)
 Zina Garrison /  Lori McNeil (semifinali)
 Alycia Moulton /  Molly Van Nostrand (primo turno)
 Carling Bassett-Seguso /  Anne Smith (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

New South Wales Open 1987